Perlicki – polskie nazwisko.

 Wojciech Perlicki – duchowny, kanonik, administrator archidiecezji lwowskiej
 Zygfryd Perlicki (1932–2017) – żeglarz regatowy, olimpijczyk.

Polskie nazwiska